Kazola ima više značenja:
 Kazola (Avelino)
 Kazola (Bolonja)
 Kazola (Bolcano)
 Kazola (Kazerta)
 Kazola (Parma)